Eller är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Cássia Eller
 Elias Eller
 Hans Eller
 Heino Eller
 Helmi Eller
 Lars Eller

Efternamn